Otto Frommel ist der Name folgender Personen:

* Otto Frommel (Maler) (1835–1861), deutscher Landschaftsmaler
 Otto Frommel (Theologe, 1862) (1862–1930), deutscher Theologe, evangelischer Pfarrer der Deutschen Botschaft in Rom
 Otto Frommel (Theologe, 1871) (1871–1951), deutscher Theologe und Schriftsteller